Ilja Siergiejewicz Mańkow (, ur. 17 marca 2003 w Niżnym Tagile) – rosyjski skoczek narciarski. Medalista mistrzostw świata juniorów oraz zimowych igrzysk azjatyckich dzieci. Uczestnik mistrzostw świata (2021), mistrzostw świata w lotach narciarskich (2020) oraz zimowych igrzysk olimpijskich młodzieży (2020). Medalista mistrzostw Rosji.

Przebieg kariery 
W lutym 2019 wziął udział w 1. Zimowych Igrzyskach Azjatyckich Dzieci w Jużnosachalińsku, gdzie zdobył brązowe medale zarówno w rywalizacji indywidualnej, jak i w konkursie drużyn mieszanych.

W lipcu 2019 zadebiutował w FIS Cupie – w Szczyrku był zgłoszony do zawodów, jednak nie pojawił się na starcie, a kilka dni później w Szczuczyńsku w 1. konkursie został zdyskwalifikowany, a w drugim zajął 23. lokatę. Po zdobyciu pierwszych punktów FIS Cupu w tej samej miejscowości, w ramach letniej edycji cyklu, zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, jednak został zdyskwalifikowany. W grudniu 2019 w Vikersund po raz pierwszy punktował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując 17. pozycję, a kilka dni później w Notodden po raz pierwszy stanął na podium zawodów FIS Cupu, plasując się na 2. miejscu. W styczniu 2020 wziął udział w zimowych igrzyskach olimpijskich młodzieży – indywidualnie był piąty. W lutym 2020 po raz pierwszy przystąpił do rywalizacji w Pucharze Świata – w Râșnovie został zdyskwalifikowany w kwalifikacjach do 1. konkursu, a w 2. zawodach zajął 49. lokatę. W marcu 2020 w Oberwiesenthal zadebiutował w mistrzostwach świata juniorów – indywidualnie był 28., w konkursie drużynowym zajął 6. miejsce, a w rywalizacji drużyn mieszanych 5. pozycję.

W listopadzie 2020 w Wiśle zadebiutował w konkursie drużynowym Pucharu Świata, awansując z reprezentacją Rosji do 2. serii i zajmując 7. lokatę. W grudniu 2020 w Planicy wystartował w mistrzostwach świata w lotach narciarskich, zajmując 32. lokatę w rywalizacji indywidualnej i 7. w konkursie drużynowym. W lutym 2021 w Lahti wziął udział w mistrzostwach świata juniorów – w konkursie indywidualnym został zdyskwalifikowany, a w zmaganiach drużynowych zdobył brązowy medal. W marcu 2021 w Oberstdorfie wystartował na mistrzostwach świata seniorów, zajmując z rosyjskim zespołem 8. pozycję w konkursie drużynowym. W całym sezonie 2020/2021 dwukrotnie wziął udział w indywidualnym konkursie głównym Pucharu Świata, nie zdobywając punktów do klasyfikacji generalnej tego cyklu.

5 września 2021 w Szczuczyńsku zdobył pierwsze w karierze punkty Letniego Grand Prix, zajmując dwukrotnie 12. lokatę. Kilka dni później w Czajkowskim po raz pierwszy zajął pozycję w czołowej dziesiątce indywidualnych konkursów tej rangi, plasując się na 8. miejscu. W sezonie zimowym 2021/2022 dziewięciokrotnie wystąpił w konkursie głównym indywidualnych zawodów Pucharu Świata; najwyżej sklasyfikowany był na 40. pozycji.

Mańkow jest medalistą mistrzostw Rosji – zimą 2020 zdobył brązowy medal w konkursie drużyn mieszanych, zimą 2021 zajął trzecią lokatę w rywalizacji drużynowej, a latem 2021 ponownie zdobył brązowy medal w konkursie drużynowym.

Mistrzostwa świata

Drużynowo

Starty I. Mańkowa na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Indywidualnie

Drużynowo

Starty I. Mańkowa na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty I. Mańkowa na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Igrzyska olimpijskie młodzieży

Indywidualnie

Starty I. Mańkowa na igrzyskach olimpijskich młodzieży – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2021

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu sezonu 2020/2021

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2019

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
stan po zakończeniu sezonu 2020/2021

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Rosyjscy skoczkowie narciarscy
Ludzie urodzeni w Niżnym Tagile
Urodzeni w 2003